East Brooklyn désigne les localités suivantes, aux États-Unis :

 , une census-designated place dans la ville de Brooklyn au Connecticut.
 East Brooklyn, un village du comté de Grundy dans l'Illinois.